Yll Limani (ur. 24 września 1994 w Prisztinie) – kosowski raper.

Życiorys 
W 2011 roku wziął udział w pierwszej edycji programu The Voice of Albania.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Życie prywatne 
Jest synem muzyka, Mufaila Limaniego.

Przypisy 

Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Prisztinie
Kosowscy raperzy
Kosowianie pochodzenia albańskiego